genitalia – żeńskie albo męskie zewnętrzne narządy płciowe
 żeński układ płciowy (anatomia człowieka)
 męski układ płciowy (anatomia człowieka)
 układ moczowo-płciowy (wyższych kręgowców, w tym człowieka)